Vay Miklós (1756–1824) hadmérnök, dandártábornok, mecénás, utazó, országgyűlési követ, császári és királyi kamarás
 Vay Miklós (1802–1894) politikus, koronaőr, főrendiházi elnök
 Vay Miklós (1828–1886) szobrász
 Vay Miklós (1861–1924) főrend
 Vay Miklós (1893–1982) földbirtokos, vállalkozó, országgyűlési képviselő